Burkett ist der Familienname folgender Personen:

 Elinor Burkett (* 1946), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Elmer Jacob Burkett (1867–1935), US-amerikanischer Politiker
 Franz U. Burkett (1887–1961), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Burkett (1868–1953), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mike Burkett (* 1967), Geburtsname von Fat Mike
 William R. Burkett, jr. (* 1953), US-amerikanischer Science-Fiction Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burkett (Kansas)
 Burkett (Texas)

Sonstiges:
 Burkett-Inseln im Südlichen Ozean
 Burkett-Nunatak, Nunatak im ostantarktischen Viktorialand